Karl XII-øya, toponyme norvégien signifiant littéralement en français « Île-Charles XII », est une île de Norvège située dans l'archipel du Svalbard. Nommée en l'honneur du roi Charles XII de Suède (1682–1718), Karl XII-øya est l'une des îles les plus au nord de l'archipel et de ce fait, l'une des terres les plus septentrionales de la Norvège.

Description 

Karl XII-øya, île allongée orientée nord-sud, mesure environ  de long et  de large. Elle se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'est de l'archipel des Sjuøyane, dans le nord du Svalbard.

Karl XII-øya est incluse dans la réserve naturelle de Nordaust-Svalbard.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des îles de Norvège
 Liste de points extrêmes du monde

Liens externes 
  Photo de l'île
  « Karl XII Øya », sur le site Geographical Names
  Rolf Stange, « Karl XII Øya », spitsbergen-svalbard.com, .
  Alex Cowan, « Karl XII-øya is one of the most remote islands in the Arctic... », coldandwild.blogspot.com, .
  « Weather forecast for Karl XII-øya » (météo), sur le site Yr

Île au Svalbard
Île de l'océan Arctique
Île inhabitée en Norvège
Charles XII